YDR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Broadview (Saskatchewan) (Canada)